Pucon kan syfta på följande platser:

Chile 

 Pucón, ort, Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 
 Pucon (kommun i Chile), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 

Robotskapade Chileförgreningar